Гонса́ло Ко́льса Альбендеа (; род. 2 апреля 1979 года, Сантандер, Испания) — испанский футболист, ныне — ассистент главного тренера. Экс-игрок юношеских и молодёжной сборной Испании.

Карьера 
Кольса родился в Сантандере и стал воспитанником местного «Расинга». Первые четыре сезона, Кольса появляся в составе клуба лишь периодически, побывав во втором дивизионе в «Логроньесе». Тем не менее, в свой последний сезон первого пребывания в «Расинге», Гонсало забил три гола в девятнадцати играх, но «Расинг» все равно покинул первый дивизион Испании.

Выступая за «Атлетико Мадрид», «Реал Вальядолид» и «Мальорку», в 2006 году игрок вернулся в родной клуб. На этот раз, в качестве капитана.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на footballdatabase.eu

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Понферрадина»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Мирандес»